Eidgenössische Technische Hochschule steht für folgende Polytechnika in der Schweiz:

 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ), siehe ETH Zürich
 École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL, deutsch ETH Lausanne)

Siehe auch:
 ETH-Bereich, übergeordnete Zusammenfassung der technisch-wissenschaftlichen Universitäten und Forschungsanstalten in der Schweiz